Un eritema multiforme maggiore è una forma di eruzione cutanea con perdita della pelle o distacco epidermico.

Il termine "eritema multiforme major" è talvolta usato per indicare una presentazione bollosa (vescica).

Secondo alcune fonti, ci sono due condizioni incluse in uno spettro di questo stesso processo patologico:

 Sindrome di Stevens-Johnson (SJS)
 Necrolisi epidermica tossica (TEN) descritta da Alan Lyell e precedentemente chiamata sindrome di Lyell.

In questa prospettiva, EM major, SJS e TEN sono considerati una singola condizione, distinta dal grado di distacco epidermico.

Tuttavia, una classificazione separa l'eritema multiforme minore, l'eritema multiforme maggiore e SJS / TEN come tre entità separate.

Note 

Malattie della cute